Ониашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Ониашвили, Давид Ефремович (1883—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Республики Грузия.
 Ониашвили, Отар Давидович (1915—1968) — грузинский советский учёный в области строительной механики, академик Академии наук Грузинской ССР, заслуженный деятель науки и техники Грузии.